EchoBrain – zespół muzyczny
 Echobrain – tytuł albumu muzycznego